«Энергетик» () — советский и азербайджанский футбольный клуб. Выступает в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. Был основан в 1966 году. Представляет в чемпионате северо-западный регион Азербайджана, город Мингечевир.

Названия 
 Клуб был создан в 1966 году под названием «Текстильщик».
 В 1980 году поменял название на «Автомобилист».
 В 1990 году клуб стал называться «Кюр».
 В 1993 году клуб стали именовать «Кюр-Нур» ().
 В 2004 году клуб получил своё нынешнее название — «Энергетик».

История 
Дважды — в 1992 и 1995 — был финалистом Кубка Азербайджана.

Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Состав команды на сайте www.pfl.az
 Профиль клуба на сайте www.weltfussballarchiv.com
 Футбольные стадионы Азербайджана
 Профиль клуба на сайте www.brandsoftheworld.com
 Профиль клуба на сайте www.foot.dk

Футбольные клубы Азербайджана
Спорт в Мингечевире
Организации Мингечевира